Lokavec je ime več naselij v Sloveniji:

 Lokavec, v občini Ajdovščina
 Lokavec, v občini Laško
 Lokavec, v občini Sveta Ana
in potoka Lokavec (potok), pritoka Krke
naselja v Sloveniji